Aceasta este lista celor 545 de comune din departamentul Haute-Saône , din Franța.

Haute-Saone